

Toponymes 

 Bichena, ville d'Éthiopie ;
 Bichena, ancien awraja d'Éthiopie ;
 Circonscription de Bichena, circonscription législative d'Éthiopie.